Les Dinornithiformes sont un ordre d'oiseaux coureurs aptères, aujourd'hui disparus. Dans la classification d'Howard et Moore, cet ordre est constitué de deux familles. Pour The Paleobiology Database, il n'est constitué que de la famille des Dinornithidae (à laquelle sont rattachées les espèces de la famille des Emeidae).

Les espèces sont nommées moas. Ce sont des oiseaux fossiles et inaptes au vol, de Nouvelle-Zélande. Ils pesaient de 12 à  selon les espèces et certains mesuraient jusqu'à  de haut. Les moas ne représentent que des espèces éteintes. Ils  sont les seuls oiseaux connus à être totalement dépourvus d'ailes. Toutes les espèces de moas ont disparu après l'arrivée des ancêtres des Maoris dans l'archipel au .

Étymologie 
Le mot dinornithidés dérive de deux mots grecs, δεινός (deinos : « formidable, terrible ») et ορνις (ornis : oiseau) et signifie donc « oiseaux terribles », en référence à leur taille hors du commun. Cet ordre semble avoir été monogénérique (Dinornis), les autres moas étant classés dans la famille des éméidés, plus petits.

Histoire et disparition 
Arrivés au , les Maoris pratiquèrent une chasse intensive aux moas et une récolte systématique de leurs œufs. Les dépôts massifs d’ossements retrouvés par les archéologues ont confirmé les hypothèses des zoologistes : les neuf espèces de dinornithidae qui prospéraient jusqu’alors ont rapidement disparu, incapables de résister à ce nouveau prédateur auquel elles ne pouvaient pas s’adapter.

Avant l’être humain, les moas avaient pour prédateur l’aigle géant de Haast, qui est le plus grand aigle connu, et qui a disparu en même temps que ses proies.

Classification

Taxonomie 

Légende :  † = éteint.

Dans la classification d'Howard et Moore :
 famille Dinornithidae
 famille Emeidae
 famille Megalapterygidae

Dinornithidae :
 Dinornis†  Owen, 1843 
Dinornis novaezealandiae† Owen, 1843
Dinornis robustus† Owen, 1846
Emeidae :
  Anomalopteryx† Reichenbach, 1852
 Anomalopteryx didiformis†  Owen, 1844
 Euryapteryx† Haast
 Euryapteryx curtus† Owen, 1846
 Euryapteryx geranoides† Owen, 1848
 Emeus† Reichenbach
 Emeus crassus† Owen, 1846
 Pachyornis† Lydekker,1891
 Pachyornis elephantopus† Owen, 1856
 Pachyornis mappini† Archey, 1941
 Pachyornis australis† Oliver, 1949
Megalapterygidae
 Megalapteryx†
 Megalapteryx didinus† Owen, 1883

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous est une phylogénie des Palaeognathae générée par Mitchell (2014) avec quelques noms de clade d'après Yuri et al. (2013). Il fournit la position des moas (Dinornithiformes) dans le contexte plus large des oiseaux « à mâchoires anciennes » (Palaeognathae) :

Le cladogramme ci-dessous donne une phylogénie plus détaillée, au niveau de l'espèce, de la branche moa (Dinornithiformes) des oiseaux « à mâchoires anciennes » (Palaeognathae) illustrés ci-dessus :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Mégafaune
 Gigantisme insulaire
 Ratites
 Autruches
 Casoars
 Émeus
 Kiwis
 Nandous
 Sylviornis neocaledoniae
 Voronpètres
 Liste des espèces d'oiseaux disparues

Bibliographie 
 Lewin Leakey, La Sixième Extinction, évolution et catastrophes, Flammarion (1995), p.237-240

Liens externes 
 
 
 
 

Oiseau disparu (nom vernaculaire)
†
Espèce éteinte à cause de l'activité humaine
†
Taxon fossile décrit en 1893